{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95101) - || 2002 AH113 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95102) - || 2002 AS113 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95103) - || 2002 AP114 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95104) - || 2002 AN116 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95105) - || 2002 AY116 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95106) - || 2002 AP117 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95107) - || 2002 AJ118 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95108) - || 2002 AL118 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95109) - || 2002 AP118 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95110) - || 2002 AR118 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95111) - || 2002 AV120 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95112) - || 2002 AE121 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95113) - || 2002 AG121 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95114) - || 2002 AM121 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95115) - || 2002 AK122 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95116) - || 2002 AP122 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95117) - || 2002 AQ122 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95118) - || 2002 AL124 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95119) - || 2002 AB126 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95120) - || 2002 AW127 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95121) - || 2002 AL130 || 12 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95122) - || 2002 AQ135 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95123) - || 2002 AP139 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95124) - || 2002 AK141 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95125) - || 2002 AE143 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95126) - || 2002 AZ148 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95127) - || 2002 AL150 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95128) - || 2002 AR152 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95129) - || 2002 AQ153 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95130) - || 2002 AH155 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95131) - || 2002 AK155 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95132) - || 2002 AO155 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95133) - || 2002 AB156 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95134) - || 2002 AN156 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95135) - || 2002 AM158 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95136) - || 2002 AD159 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95137) - || 2002 AH159 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95138) - || 2002 AD160 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95139) - || 2002 AF160 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95140) - || 2002 AB162 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95141) - || 2002 AG162 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95142) - || 2002 AF163 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95143) - || 2002 AQ164 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95144) - || 2002 AG165 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95145) - || 2002 AQ165 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95146) - || 2002 AV165 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95147) - || 2002 AP166 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95148) - || 2002 AH167 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95149) - || 2002 AL167 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95150) - || 2002 AQ167 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95151) - || 2002 AU167 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95152) - || 2002 AX167 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95153) - || 2002 AP170 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95154) - || 2002 AZ170 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95155) - || 2002 AH175 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95156) - || 2002 AK175 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95157) - || 2002 AU175 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95158) - || 2002 AZ177 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95159) - || 2002 AE178 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95160) - || 2002 AG178 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95161) - || 2002 AS178 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95162) - || 2002 AV178 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95163) - || 2002 AZ178 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95164) - || 2002 AB179 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95165) - || 2002 AH180 || 12 januari 2002 || Nyukasa || Nyukasa
|-
| (95166) - || 2002 AO183 || 6 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95167) - || 2002 AT184 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95168) - || 2002 AX185 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95169) - || 2002 AC186 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95170) - || 2002 AL187 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95171) - || 2002 AT188 || 10 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95172) - || 2002 AZ190 || 11 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95173) - || 2002 AD191 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95174) - || 2002 AD192 || 12 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95175) - || 2002 AJ192 || 12 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95176) - || 2002 AJ196 || 12 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95177) - || 2002 AT197 || 14 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95178) - || 2002 AD202 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95179) Berkó || 2002 BO || 16 januari 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, Zs. Heiner
|-
| (95180) - || 2002 BJ4 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95181) - || 2002 BP4 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95182) - || 2002 BZ4 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95183) - || 2002 BB9 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95184) - || 2002 BL10 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95185) - || 2002 BN10 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95186) - || 2002 BT10 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95187) - || 2002 BD11 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95188) - || 2002 BK11 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95189) - || 2002 BM11 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95190) - || 2002 BZ11 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95191) - || 2002 BB12 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95192) - || 2002 BS12 || 20 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95193) - || 2002 BU13 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95194) - || 2002 BB14 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95195) - || 2002 BB16 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95196) - || 2002 BS16 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95197) - || 2002 BV16 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95198) - || 2002 BN17 || 21 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95199) - || 2002 BD19 || 21 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95200) - || 2002 BF19 || 21 januari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten